Jan van Hooijdonk (1895–1974), Nederlands biljarter
 Lot van Hooijdonk (1978), Nederlands politica
 Peter van Hooijdonk (1956), Nederlands zakenman
 Pierre van Hooijdonk (1969), Nederlands voetballer en voetbalanalist
 Sydney van Hooijdonk (2000), Nederlands voetballer